Троицкое сельское поселение — сельское поселение в составе Усть-Кубинского района Вологодской области.
Центр — село Бережное.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено в северной части района. Граничит:
 на юге с Никольским сельским поселением,
 на юго-востоке с Заднесельским сельским поселением,
 на северо-востоке с Кумзерским сельским поселением Харовского района,
 на севере с Богородским сельским поселением,
 на западе с Николоторжским сельским поселением Кирилловского района.

По территории протекают реки Уфтюга, Шовеньга, Шамбовка.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в состав Троицкого сельсовета входили 39 населённых пунктов — 38 деревень и одно село. Центром сельсовета была деревня Бережное.

В 2000 году деревни Бережное и Климовское были объединены в село Бережное.

В том же году были упразднены деревни Быково, Вепри, Леваши, Тимофеевская.

1 января 2006 года Троицкий сельсовет был преобразован в сельское поселение.

С тех пор состав сельского поселения не менялся и был зафиксирован с утверждением Реестра административно-территориальных единиц Вологодской области 1 марта 2010 года.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 29 населённых пунктов, в том числе
27 деревень,
2 села.

Упразднённые населённые пункты:

Населённые пункты, упразднённые 27.11.2020

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Кубинского района
Сельские поселения Вологодской области